Mierasaurus est un genre éteint de dinosaures sauropodes
herbivores géants, appartenant au clade des Turiasauria, un taxon d'eusauropodes primitifs, défini en 2006 en même temps que Turiasaurus. Il a vécu en Amérique du Nord où ses restes fossiles ont été découverts en Utah, à la base de la formation géologique de Cedar Mountain du Crétacé inférieur. 

Une seule espèce est rattachée au genre : Mierasaurus bobyoungi, décrite par Rafael Royo-Torres  en 2017.

Étymologie 
Le nom de genre Mierasaurus honore Bernardo de Miera y Pacheco, premier scientifique à avoir visité l'Utah. Le nom d'espèce bobyoungi fait référence au paléontologue Robert Glen Young, spécialiste du Crétacé inférieur de l'Utah.

Datation 
Ses restes fossiles ont été découverts dans des calcaires fins (mudstones) d'inondation de plaine alluviale à la base de la Formation de Cedar Mountain dans le membre Yellow Cat, niveau stratigraphique daté classiquement du Barrémien, à 124,2 ± 2,6 Ma (millions d'années) par datation radiométrique.

Cette datation est cependant remise en cause dans la publication décrivant le nouveau genre Mierasaurus où il est indiqué que des mesures radiométriques sur des zircons détritiques sur le membre Yellow Cat en 2015 ont fourni des âges de 132 à 137 Ma, dans le Valanginien, plus anciens d'une dizaine de millions d'années. Cet âge révisé paraît également confirmé par des données paléontologiques sur les ostracodes et les charophytes étudiés sur ce niveau.

Description 
Les fossiles de Mierasaurus ont été découverts, en 2010, dans un ravin du Northern Grand County au centre-est de l'Utah. Bien que dispersés par l'érosion récente, les os et fragments d'os de l'animal n'en constituent pas moins l'un des squelettes de sauropodes les plus complets d'Amérique du Nord.

Le crâne est similaire à celui des autres turiasaures avec un museau arrondi et des narines étroites. Il mesure environ  de long, une valeur identique à celle de son proche parent européen Turiasaurus. 
La mâchoire inférieure porte treize dents. Celles situées à l'avant sont en forme de spatule tandis que celles à l'arrière sont en forme de cœur, ce qui est une caractéristique distinctive des turiasaures.

Paléoécologie 
La faune associée à Mierasaurus dans la partie basale de la formation de Cedar Mountain comprend des fossiles de différents dinosaures :
 le spécimen type du théropode dromaeosauridé Yurgovuchia ;
 un grand spécimen d'iguanodonte Iguanacolossus ;
 des restes non déterminés d'Allosauroidea et d'ankylosaures.
 
Ces fossiles sont associés avec des restes de crocodiles et de tortues.

Classification 
La description, la même année, en 2017, de deux nouveaux genres, Mierasaurus et Moabosaurus, de Turiasauria (donc d'eusauropodes non-néosauropodes) en Amérique du Nord, a été une surprise car ce clade n'était jusqu'alors connu qu'en Europe.

Cependant, les genres nord américains sont datés du Crétacé inférieur, tandis que les turiasaures européens sont d'âge Kimméridgien à Tithonien soit environ entre  (millions d'années) plus anciens.

Dans la formation jurassique de Morrison sous-jacente à celle de Cedar Mountain où ont été découverts Mierasaurus et Moabosaurus, les sauropodes sont représentés par des Diplodocoidea nombreux et variés qui disparaissent à la fin du Jurassique. Dans la formation de Cedar Moutain qui vient au-dessus les sauropodes sont représentés par des titanosauriformes et des camarasauromorphes qui semblent être les descendants des sauropodes de la formation de Morrison.

Les Turiasauria constituent ainsi une anomalie remarquable, ayant survécu à l'extinction Jurassique-Crétacé, et ayant trouvé « refuge » au cours du Crétacé inférieur en Amérique du Nord.

En intégrant ces découvertes, P. D. Mannion  ont réalisé en 2017 une analyse phylogénétique des eusauropodes. Ils ont établi le cladogramme suivant qui montre la position des deux turiasaures nord-américains en groupe frère, Mierasaurus et Moabosaurus, et de leurs proches parents européens :

Notes et références

Voir aussi 

Sauropoda
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Dinosaure du Crétacé inférieur
Dinosaure d'Amérique du Nord
Taxon fossile décrit en 2017